Shub-Niggurath peut faire référence à :
 Shub-Niggurath, une créature fantastique fictive créée par Howard Phillips Lovecraft ;
 Shub-Niggurath, un groupe français de musique proche du courant Zeuhl.